Тьянж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 130 км на захід від Діжона, 28 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 192,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тьянж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Тьянж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр